Juan Beaufort, el Joven (-Wimborne Minster, 27 de mayo de 1444jul), siendo el segundo de los hijos de Juan Beaufort y marqués de Dorset, y de Margarita Holland.

Vida 
Sucedió a su hermano mayor como conde de Somerset en 1418, acompañando al rey Enrique V al año siguiente (1419) en su campaña para conquistar Francia. En 1421 pelea en Anjou bajo el mando del hermano menor del rey, Tomás de Clarence que era, además, el segundo marido de su madre; el duque muere en la batalla de Baugé y Juan es capturado. Sin embargo no permanece preso mucho tiempo, pues es liberado al realizarse un intercambio entre el y uno de los líderes franceses.

Matrimonio e hijos 
Se casó en 1439 con Margarita Beauchamp de Bletso, hija y heredera de Juan de Beauchamp, barón Beauchamp de Bletso, naciendo de este matrimonio una hija:

 Margarita Beaufort (n. castillo de Bletsoe, Bedfordshire, 31 de mayo de 1443 - m. palacio de Westminster, 29.6.1509), que se casaría con Edmundo Tudor, conde de Richmond y sería la madre del futuro rey Enrique VII de Inglaterra.

Hijos ilegítimos:
 Tomasa Beaufort de Somerset, quien nació en el extranjero y se convirtió en residente de Inglaterra el 20 de junio de 1443. Se casó (antes del 29 de septiembre de 1447) con Reynold (o Reginald) Gray, el séptimo Lord Gray de Wilton con quien tuvo un hijo:
John Gray, octavo Lord Gray de Wilton.

Juan de Somerset (c.1444-1453)

En 1443 fue creado duque de Somerset y conde de Kendal, siendo
agraciado además con la Orden de la Jarretera y designado capitán-general de Guyena, aunque sus resultados en este puesto serían más bien mediocres.

Murió el 27 de mayo de 1444, a los 40 años de edad, siendo probable que la causa de su deceso haya sido suicidio.

Enlaces externos

Ancestros 

Casa de Lancaster
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Beaufort, Juan
Condes de Somerset